Guarnieri ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Guarnieri (* 1947), italienischer Komponist
 Ennio Guarnieri (1930–2019), italienischer Kameramann
 Francesco de Guarnieri (1867–1927) italienischer Violinist und Komponist
 Gianfrancesco Guarnieri (1934–2006), italienisch-brasilianischer Schauspieler
 Jacopo Guarnieri (* 1987), italienischer Radrennfahrer
 Johnny Guarnieri (* 1917 als John Albert Guarnieri; † 1985), US-amerikanischer Pianist und Komponist des Swing
 Mozart Camargo Guarnieri (1907–1993), brasilianischer Komponist
 Romano Guarnieri (1883–1955), italienischer Romanist, Italianist und Fremdsprachendidaktiker
 Umberto Guarnieri (1919–1972), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Guarneri
 Guarneri del Gesù